

Patronyme 

 Charles François Lhomond (1727-1794), humaniste, pédagogue français ;
 Amable Nicolas Lhomond (1770-1854), mécanicien français ;
 Daniel L'Homond (1954-), conteur et auteur français.

Toponyme 

 Rue Lhomond voie du  de Paris.